Název Zlatná má více vodních toků:

 Zlatná (přítok Bodvy) – levostranný přítok Bodvy na Slovensku v okrese Košice-okolí
 Zlatná (přítok Nitry) – pravostranný přítok Nitry na Slovensku v okrese Prievidza
 Zlatná (přítok Popradu) – pravostranný přítok Popradu na Slovensku v okrese Kežmarok
 Zlatná (přítok Uhorského potoka) – levostranný přítok Uhorského potoka na Slovensku v okrese Poltár